Amerikai Egyesült Államok
Elk Grove Sacramento megye, Kalifornia
Elk Grove Village, Illinois
Elk Grove, város, Wisconsin
Elk Grove, község, Wisconsin